La montagne de Penglai (蓬萊山) est le lieu mythique où les Huit immortels ont leur banquet.
 Penglai est une ville dépendant de la ville-préfecture de Yantai (烟台地), le plus important port de pêcheurs dans la province du Shandong en Chine.
 Penglai est une planète de la franchise .